Серику́р, Серікур () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на північ від Парижа, 70 км на південний захід від Лілля, 34 км на захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Серикур на сайті французького Національного інституту географії
 Серикур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Серикур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале